św. Juliana z Nikomedii (III/IV w.) – dziewica i męczennica
 św. Juliana Falconieri (1270-1341) – założycielka Sióstr trzeciego zakonu Serwitów
 św. Juliana z Norwich – angielska mistyczka